Der Kariobangi Sharks Football Club ist ein kenianischer Fußballverein mit Sitz in Kariobangi, ein Elendsviertel bzw. Slum im Nordosten der kenianischen Hauptstadt Nairobi. Der Verein spielt aktuell in der ersten Liga des Landes, der Kenyan Premier League.

Erfolge 
 Kenianischer Pokalsieger: 2018
 Kenianischer Pokalfinalist: 2017, 2019

Stadion 
Der Verein trägt seine Heimspiele im Kasarani Annex Stadium in Nairobi aus. Das Stadion hat ein Fassungsvermögen von 2500 Personen.

Trainerchronik

Saisonplatzierung

Weblinks 
 Website des Vereins
 
 
 
 Kariobangi Sharks FC in der Datenbank von globalsportsarchive.com

Einzelnachweise 

Kenianischer Fußballverein
Sport (Nairobi)
Gegründet 2001
Organisation (Nairobi)